Дмитровская — строящийся остановочный пункт Савёловского направления Московской железной дороги на линии МЦД-1. Будет расположен между Савёловским вокзалом и платформой Тимирязевская.

Будет пересадочной на станцию метрополитена Дмитровская Серпуховско-Тимирязевской линии, а также Дмитровскую МЦД-2 (Рижского направления Московской железной дороги). Открытие станции запланировано на 2024 год.

Наземный общественный транспорт

Примечания 

Железнодорожные платформы, открытые в 2024 году
Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Строящиеся и проектируемые железнодорожные станции и платформы Москвы
МЦД-1